Гогобері́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Автанділ Гогоберідзе (1922—1980) — грузинський радянський футболіст.
 Леван Гогоберідзе (1896—1937) — радянський державний і партійний діяч.

Грузинські прізвища